Majakovskaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci:

 Majakovskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Zamoskvorecké lince
 Majakovskaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu